Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones – hiszpański kardynał.
 Jakub Hurtado de Mendoza y Lemos – hiszpański wojskowy, hrabia Melito di Napoli.
 Jakub Hurtado de Mendoza y de la Cerda – hiszpański książę, władca Melito di Napoli.
 Jakub Hurtado de Mendoza (1. hrabia Infantado) – hiszpański książę, władca Infantado.
 Jakub Hurtado de Mendoza (3. hrabia Infantado) – hiszpański książę, władca Infantado.
 Jakub Hurtado de Mendoza (2. hrabia Cañete) – hiszpański książę, władca Cañete.
 Jakub Hurtado de Mendoza (4. hrabia Cañete) – hiszpański książę, władca Cañete.
 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco – hiszpański poeta, ambasador Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej.